Perigona är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Laporte de Castelnau 1835. Perigona ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Perigona